Термин Соединённое Короле́вство (или Объединённое Короле́вство) обычно подразумевает Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Ниже перечислены все значения этого термина:

Государства на Британских островах 
 Королевство Великобритания, также известное как Соединённое Королевство Великобритании () — государство, существовавшее в 1707—1800 гг.
 Соединённое королевство Великобритании и Ирландии — государство, существовавшее в 1801—1927 гг.
 Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии — современное государство в Западной Европе.

Исторические государства 
 Объединённое еврейское царство (Израильское царство) — государство, существовавшее в XI—X вв. до н. э.
 Соединённое королевство Португалии, Бразилии и Алгарве — государство, существовавшее в 1815—1822 гг.
 Объединённое королевство Нидерланды — государство, существовавшее в 1815—1830 гг.
 Объединённое королевство Ливия — государство, существовавшее в 1951—1969 гг.

Другое 
 «Соединённое королевство» — британский биографический фильм 2016 года.

Примечания